Gastein Ladies 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu Gastein Ladies rozgrywany w dniach 21–29 lipca 2007 roku w Bad Gastein na kortach ziemnych o puli nagród 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Austrii